Kapazität (von lateinisch capacitas „Fassungsvermögen“) steht für:
 Elektrische Kapazität (Physik), Maß für die Fähigkeit eines Körpers oder Systems, elektrische Ladung zu speichern
 Kondensator (Elektrotechnik) als umgangssprachliches Synonym für das elektrische Bauelement
 Kapazität (galvanische Zelle), maximale Ladungsmenge einer galvanischen Zelle, wie Batterien und Akkumulatoren
 Wärmekapazität (Physik), Vermögen eines Körpers, Energie in Form von Wärme zu speichern
 Kapazität (Hydraulik), Verhältnis der Volumenänderung zur damit verbundenen Druckänderung
 Kapazität (Kettenschaltung), auszugleichende Anzahl an Zähnen eines Schaltkäfigs beim Fahrrad mit Kettenschaltung
 Volumen von Hohlkörpern, auch im übertragenen Sinne
 Speicherkapazität (Informatik), Daten-Fassungsvermögen einer Speicher-Hardware
 Kanalkapazität (Informationstheorie), maximale Bitrate fehlerfreier Übertragung
 Kapazität eines Schnittes als die Summe der Kapazitäten der aus dem Schnitt herausführenden Kanten (Graphentheorie); siehe Flüsse und Schnitte in Netzwerken#Schnitt 
 Kapazität (Verkehr), maximaler Verkehrsfluss einer Verkehrsanlage
 Kapazität (Wirtschaft), Produktionsleistung oder Gesamtheit der Produktionsstätten
 Kapazität (Mathematik), monotone Mengenfunktion
 Lernvermögen einer Person (Psychologie); siehe Lernen
 hervorragender Fachmann bzw. anerkannter Experte seines Fachgebietes (allgemein). Synonym: Koryphäe 
Siehe auch: